piątka – gest wykonywany przez dwie osoby
 "piątka" – w ZSRR i jego byłych krajach, potoczna nazwa samochodu "Łada 2105"
 Poznańska Piątka
 Wielka piątka
 Wielka piątka Afryki
 Piątka – wieś w rejonie cudnowskim obwodu żytomierskiego
 Piątka – piąty album Roberta Chojnackiego, wydany w 2016
 Piątka – karta do gry